Slovo oběžník se používá ve více významech a souvislostech:

 oběžník – v literatuře dokument určený pro více příjemců, mezi nimiž postupně koluje
 cirkulář – oběžník vydaný nadřízenou osobou nebo nadřízeným úřadem, adresovaný jejich podřízeným
 oběžník – v počítačových sítích zpráva odeslaná z jednoho zdroje, která je adresována více příjemcům najednou
 všeobecný oběžník – zpráva, kterou obdrží všechny uzly v síti
 adresný oběžník – zpráva, kterou obdrží zvolená skupina uzlů v síti

Literatura 
 Ottův slovník naučný, heslo Oběžník. Sv. 18, str. 538
 Ottův slovník naučný, heslo Oběžný list. Sv. 18, str. 538
 Ottův slovník naučný, heslo Cirkulář. Sv. 5, str. 396
 Ottův slovník naučný, heslo Kurrenda. Sv. 15, str. 400

Externí odkazy